Aymerich ou de Aymerich est un nom de famille ayant pour origine le prénom Aymeric, ancêtre fondateur en la personne d'Aymeric IV, vicomte de Narbonne. Répandu notamment en Catalogne (d'où naîtra la branche des marquis de Aymerich dont le titulaire actuel est Doña Matilde Antequerra y Jordàn de Urries), en Roussillon (province) (dont Estagel en est un foyer important), aux Baléares, en Pays Valencien, mais également en Sardaigne (naissance d'une branche dès le  dont sont issus les marquis de Laconi et les comtes de Villamar). 

L'usage des langues régionales (castillan, catalan, valencien, sarde) ainsi que le temps a donné à ce patronyme une pluralité de variantes orthographiques : Aimerich, Aimeric, Américh, Amorich (anciennement Amorrich, issus de la branche des vice-rois de Majorque) en Alicante puis Oranais, Eymerich ou encore Eimeric.

Personnalités portant le nom Aymerich 

 Nicolas Aymerich (ca 1320-1399), théologien et inquisiteur espagnol.
Joan d'Aymeric Saplana (ca 1455-1519), vice-roi de Majorque.
Bernat d'Aimeric (), viguier de Barcelone.
Miquel d'Aimeric i de Codina (mort en 1617), Président de la Generalitat de Catalogne.
Mateu d'Aimerich (1715-1799), jésuite, historien et philosophe.
Melchor Aymerich (1754-1836), général espagnol.
Don Jaime Aymerich ou Amorrich (début XVIIIè), municip d'Alicante
Don Gregorio de Amorrich ou Amorich, fils du précédent, municip d'Alicante
Don Jaime Guilhem Amorrich ou Amorich, (XVIIIè) écrivain alicantin
Joseph Aymerich (1858-1937), général français, libérateur du Cameroun.

Notes et références

Liens externes 
 Armorial.
  Branche de Laconi
  Branche des marquis de Aymerich
  Thèse sur les Aymerich (en italien)

Bibliographie 
 
 .